Maurino, diminutivo del nome proprio Mauro
maurino (o maurista), appartenente all'ordine benedettino della Congregazione di San Mauro 
Maurino, varietà di ulivo
Lucio Maurino